D'Oyly est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1908-1985), administratrice de théâtre britannique
Guy D'Oyly-Hughes (1891-1940), officier de marine britannique
John D'Oyly (1774-1824), administrateur colonial britannique
 (12e siècle), noble anglais
Richard D'Oyly Carte (1844-1901), agent artistique et imprésario anglais
Robert D'Oyly (mort en 1092), noble et administrateur anglo-normand
 (1876-1948), hôtelier et impresario anglais
 (1858-1940), officier de l'armée britannique

Toponyme

, île sur la Tamise

Homonymie de patronyme